Chilenische Botschaft in Deutschland steht für:

 Chilenische Botschaft in Berlin
 Chilenische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Chile